«Бесстрашный» () — острая психологическая драма, снятая австралийским режиссёром Питером Уиром в 1993 по роману Рафаэля Иглесиаса.

Актриса Рози Перес за исполнение роли в этом фильме была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшая актриса второго плана.

Сюжет 

Бесстрастный взгляд объектива оператора направлен на сапог, обломки самолёта и скромную бутылку шампанского — единственный целый предмет, оставшийся от упавшего «Боинга». Архитектор Макс Клейн и Карла Родриго — одни из немногих, кто уцелел после авиационной катастрофы.

Спустя три месяца после крушения психолог, который проводит групповую терапию для жертв катастроф, сводит их вместе. Фанатичная католичка Карла заела себя обвинениями в гибели сына: в злосчастном полёте она потеряла двухлетнего ребёнка, который летел с ней и погиб — мама не удержала его в момент падения самолёта. И она единственная, кто понимает чувства Макса.

А Макс, всерьёз рассуждающий, что «авария — это самый лучший эпизод в его жизни», начинает заново осмысливать жизнь, супружество и любовь, смерть, бога и загробную жизнь.

В ролях 
 Джефф Бриджес — Макс Клейн
 Изабелла Росселлини — Лора Клейн
 Рози Перес — Карла Родриго
 Бенисио дель Торо — Мэнни Родриго
 Джон Туртурро — доктор Билл Перлман
 Том Халс — Брилстейн

Съёмочная группа 

 Сценарист: Рафаэль Иглесиас
 Режиссёр: Питер Уир
 Продюсеры:
 Пола Вайнштайн
 Марк Розенберг
 Оператор: Аллен Давио
 Монтажер: Уильям Андерсон
 Композитор: Морис Жарр
 Художник: Джон Стоддарт

Съёмки 

 Чтобы вжиться в образ главного героя, пережившего катастрофу, Джефф Бриджесс долго общался со своим приятелем Гари Бьюзи, незадолго до съёмок фильма попавшего в ДТП на мотоцикле и пробывшего несколько дней в коме.
 Уир до съёмок картины страдал боязнью авиаперелётов.
 Фильм частично воспроизводит события, случившиеся в 1989 году в штате Айова с самолётом авиакомпании «United Airlines», рейс-232, но в отличие от фильма в реальности крушение произошло с лайнером «DC-10», а не «Боингом».
 Чтобы снять место падения самолёта, потребовалось 2 000 000 долларов и 85 акров кукурузного поля, которое было на неделю использовано для съёмок. На всё это время была закрыта автотрасса по соседству.

Призы и номинации

Призы 
 1994 — Берлинский кинофестиваль — специальное упоминание актрисе Рози Перес
 1994 — Премия Бостонской Ассоциации кинокритиков — за исполнение женской роли второго плана Рози Перес
 1994 — Премия Чикагской Ассоциации кинокритиков — за исполнение женской роли второго плана Рози Перес
 1994 — Премия Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса — за исполнение женской роли второго плана Рози Перес

Номинации 
 1994 — «Оскар» — женская роль второго плана Рози Перес
 1994 — «Золотой глобус» — женская роль второго плана в художественном фильме Рози Перес

Примечания 

Фильмы Питера Уира
Фильмы-драмы США
Фильмы об авиационных происшествиях и инцидентах
Фильмы США 1993 года